«Мы пойдём другим путём» — фраза, якобы произнесенная Лениным в 1887 году
 Мы пойдём другим путём — картина Петра Белоуса 1951 года.
 «Мы пойдем другим путем!» (От «капитализма Юрского периода» к России будущего) — книга А. В. Бузгалина  и А. И. Колганов
 Вождь. «Мы пойдем другим путем!» — книга Михаила Ланцова